Byleist (Oudnoords: 'Donderslag', Byleipt) is een Jötun uit de Noordse mythologie. Het is de broer van Loki en Helblindi en de zoon van het Jötunpaar Farbauti en Laufey.

Stamboom

Zie ook 
Jötun

Noordse mythologie
Reus